Le terme ligne 27 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Voies ferrées 
 Ligne 27 des chemins de fer belge
 Ligne 27 du réseau ferré de France

Voir aussi 
 
 27 (nombre)

27